Коблов — фамилия. Известные носители:

 Коблов, Александр Николаевич (1941—2008) — российский философ, профессор ПермГУ.
 Коблов, Владимир Леонидович (1926—2016) — советский учёный в области радиоэлектроники, Герой Социалистического Труда.
 Коблов, Григорий Петрович (1898—1988) — советский военачальник-кавалерист, генерал-майор, первый часовой Мавзолея Ленина.
 Коблов, Пётр Иванович (1930—2014) — советский и российский инженер-конструктор.
 Коблов, Сергей Константинович (1915—1954) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Коблов, Тимур Маратович (род. 1997) — российский футболист.
 Коблов, Яков Дмитриевич (1876 — после 1937) — российский богослов, исламовед, писатель-полемист, этнограф.

 Коблова, Валерия Сергеевна (Жолобова; род. 1992) — российская спортсменка (вольная борьба).

См. также 
 Каблов